Le lancer frappé est un type de tir au hockey sur glace ;
 Lancer frappé est le titre québécois du film La Castagne (ou Slap Shot en VO).